Das Damendoppel der Australian Championships 1956 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Vorjahressiegerinnen waren Mary Hawton und Beryl Penrose. Im Endspiel setzten sich Mary Hawton / Thelma Long gegen Mary Carter / Beryl Penrose mit 6:3, 5:7 und 9:7 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Damendoppel
1956